Владимир Тарнопольский: Тарнопольский, Владимир Григорьевич (род. 1955) — российский композитор;
 Тарнопольский, Владимир Моисеевич (1897—1942) — советский композитор.